Coșernița, comune della Moldavia nel distretto di Criuleni
 Coșernița, comune della Moldavia nel distretto di Florești